Винтоняк — украинская фамилия. Известные носители:

 Винтоняк, Александр Максимович (1915—2011) — украинский историк, книгоиздатель, общественный деятель.
 Винтоняк, Елена Васильевна (род. 1979) — украинский юрисконсульт, политик. Народный депутат Украины IX созыва.